Jméno Spořilov nese více míst: 
 Spořilov – část Záběhlic spadající do městské části Praha 4
 Spořilov (Benešov)
 Spořilov (Bílá Třemešná)
 Spořilov (Brandýs nad Labem)
 Spořilov (Frýdek-Místek)
 Spořilov (Choceň)
 Spořilov (Jilemnice)
 Spořilov (Letohrad)
 Spořilov (Pardubice)
 Spořilov (Radnice)

a ulice nebo jiné lokality v obcích
 Smiřice
 Velvary
 Vlašim